Вілле́р-сюр-Боньє́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на північ від Парижа, 50 км на південний захід від Ам'єна, 16 км на північний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 55 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 171,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Віллер-сюр-Боньєр на сайті французького Національного інституту географії
 Віллер-сюр-Боньєр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллер-сюр-Боньєр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллер-сюр-Боньєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віллер-сюр-Боньєр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза